Le terme menteur peut désigner :

Psychologie 
 Un menteur est une personne qui pratique le mensonge.
 Le paradoxe du menteur est un paradoxe mettant en scène un menteur.

Jeux 
 Le poker menteur est un jeu de dés.
 Le menteur est un jeu de cartes.

Culture

Théâtre 
 Le Menteur est une pièce de théâtre de Pierre Corneille (1643).
 Le Menteur est une pièce de théâtre de Carlo Goldoni (1750).

Littérature 
 Le Menteur est une nouvelle de Henry James (1888).
 Menteur ! est une nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov (1941).
 Le Sale Menteur est un vaisseau spatial fictif de l'univers de L'Anneau-Monde (1970).

Films, séries 
 Menteur, menteur est un film américain de Tom Shadyac (1997) ;
 Jakob le menteur est un film de Peter Kassovitz (1999) ;
 Méchant Menteur est un film américain de Shawn Levy (2002) ;
 Fellini, je suis un grand menteur est un essai documentaire sur et avec le cinéaste italien Federico Fellini, de Damian Pettigrew (2002) ;
 Poker menteur est un épisode de la série télévisée Prison Break (2006) ;
 Menteur est un film canadien (québécois) d’Émile Gaudreault, sorti en 2019 ;
 Menteur, film français de 2022.

Musique 
 Menteur (1989) est un album du chanteur Jean Leloup.
 Menteur (2005) est un album du chanteur Cali.

Voir aussi 
  en anglais
 

Homonymie de titre